Президент — глава Турецкой Республики Северного Кипра. Рауф Денкташ был основателем и первым президентом Турецкой Республики Северного Кипра.

Список президентов

Последние выборы

Ссылки